Fekete eső, 1989-es amerikai film Ridley Scott rendezésében
 Fekete eső, 1989-es japán film Imamura Sóhei rendezésében

Hasonló címmel:
A fekete eső, Ibusze Maszudzsi regénye